Pottle steht für

 Pottle, ein ehemaliges englisches Volumenmaß für Wein und trockene Waren

Pottle ist der Familienname folgender Personen:

 Emory B. Pottle (1815–1891), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Frederick Pottle, US-amerikanischer Herausgeber
 Harry Pottle (1925–1998), britischer Filmarchitekt

Siehe auch:
 Pottel